Merklin ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Merklin (Balthasar Merklin von Waldkirch; um 1479–1531), deutscher Politiker und Geistlicher, Bischof von Hildesheim und Konstanz
 Franz Joseph Merklin (1788–1857), deutscher Orgelbauer in Baden
 Harald Merklin (* 1937), deutscher Altphilologe 
 Johann Abraham Merklin (1674–1729), deutscher Mediziner
 Joseph Merklin (1819–1905), deutscher Orgelbauer
 Markart Merklin († 1461), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn 

Merklín steht für:

 Merklín u Karlových Var (deutsch: Merkelsgrün), Gemeinde im Okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Tschechien
 Merklín u Přeštic (deutsch: Merklin), Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Tschechien

Siehe auch:

 Märklin (Begriffsklärung)
 Mercklin